Sint Maarten/Saint-Martin – wyspa leżąca na Karaibach
 Sint Maarten – holenderska część wyspy Sint Maarten/Saint-Martin stanowiąca jedną z jednostek administracyjnych Antyli Holenderskich
 Saint-Martin – francuska część wyspy Sint Maarten/Saint-Martin stanowiąca terytorium zależne Francji